Marcy puede referirse a: 

 Marcy, pueblo neoyorquino, Estados Unidos.
 Marcy, comuna francesa situada en Aisne.
 Marcy, comuna francesa situada en Nièvre.
 Marcy, comuna francesa situada en Ródano.

Abreviaturas científicas de botánicos 
 Marcy : Randolph Barnes Marcy 1812-1887.